William Ormsby-Gore ist der Name folgender Personen:

* William Ormsby-Gore (Politiker) (1779–1860), britischer Politiker
 William Ormsby-Gore, 2. Baron Harlech (1819–1904), britischer Politiker
 William Ormsby-Gore, 4. Baron Harlech (1885–1964), britischer Bankmanager und Politiker der Conservative Party